Fill-In bezeichnet:

 eine musikalische Ausschmückung, siehe Fill (Musik)
 das Ausfüllen von Outlines (Graffiti)
 ein Knobelspiel, siehe Fill-In (Knobelspiel) 

en:Sparse matrix#Reducing fill-in